Hold My Hand (Hootie & the Blowfish), nummer van Hootie & the Blowfish
 Hold My Hand (Jess Glynne), nummer van Jess Glynne
 Hold My Hand (Michael Jackson), nummer van Michael Jackson en Akon
 Hold My Hand (Lady Gaga), nummer van Lady Gaga